Il existe en Europe plusieurs châteaux de Saint-Georges :

Château de Saint-Georges (Castillo de San Jorge), à Séville.

Château Saint-Georges (Alpes-Maritimes), commune de Saorge ; 
 Château de Saint-Georges (Manche), commune de Saint-Georges-de-Rouelley ;
 Château de Saint-Georges (Morbihan), commune de Nostang, (Bretagne) ;
 Château de Saint-Georges-d'Espéranche (Isère), centre politique d'une partie du Viennois, commune de Saint-Georges-d'Espéranche ;
 Château de Saint-Georges-des-Hurtières (Savoie), commune de Saint-Georges-d'Hurtières ;
 Château de Saint-Georges-Motel (Eure), commune de Saint-Georges-Motel ;
Château Saint-Georges (Alpes-Maritimes), demeure située à Grasse ;
 Château Saint-Georges Côte Pavie (Gironde), propriété viticole située à Saint-Émilion ;
 Château Saint-Georges (Gironde), propriété viticole situé à Montagne, en appellation Saint-Georges-Saint-Émilion.

Château de Saint-Georges (Céphalonie), près d’Argostoli ;
 Château de Saint-Georges, à Kými, dans l'île d'Eubée ;
 Château de Saint-Georges (Arcadie).

Château Saint-Georges à Mantoue

Château de Saint-Georges (Castelo de São Jorge), à Lisbonne.

Château Saint-Georges, situé à Magliaso.

Homonymie de châteaux